Amerikai Egyesült Államok
 McEwen (Oregon)
 McEwen (Tennessee)